Hammered steht für

 Hammered (Album), ein Album der Heavy-Metal-Band Motörhead
 Hammered (Band), eine italienische Speed-Metal-Band